, communément appelé le , est une espèce éteinte et fossile de rhinocéros laineux indigène à l'Ouest de l'Himalaya qui a vécu pendant le Pliocène moyen.

Historique 
Une équipe sino-américaine a découvert un crâne complet de rhinocéros laineux dans le bassin de Zanda, dans l’Himalaya.

Coelodonta thibetana a pour holotype IVPP V15908, un crâne subcomplet, y compris la mandibule incomplète préservée avec dentition complète. L'espèce a été décrite en 2011 par des chercheurs chinois.

Phylogénie 
L'analyse phylogénétique des cinq espèces actuelles de rhinocéros et des treize espèces éteintes a permis de proposer la classification qui suit. Le rhinocéros tibétain est situé en position basale dans son genre.

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

†
Rhinocéros préhistorique (nom scientifique)
Mammifère du Pliocène
Animal préhistorique du Tibet
Paléontologie au Tibet
Taxon fossile décrit en 2011